Михаил Иванович Жаров: Жаров, Михаил Иванович (1899—1981) — советский актёр, театральный режиссёр.
 Жаров, Михаил Иванович (1953—2019) — советский хоккеист, советский и российский тренер.